Hugh Gough, es un nombre masculino que hace referencia a:
 Hugh Gough, primer vizconde de Gough;
 Hugh Gough, tercer vizconde de Gough;
 Hugh Gough, cuarto vizconde de Gough.